DB-Baureihe 232 bezeichnet

 von 1968 bis 1974 bei der Deutschen Bundesbahn die Lokomotive der DB-Baureihe V 320
 ab 1994 bei der Deutschen Bahn die früheren Lokomotiven der DR-Baureihe 132